Абусеитов () — казахская фамилия; имеет женскую форму Абусеитова. Известные носители:

 Абусеитов, Кайрат Хуатович (род. 1955) — казахстанский государственный деятель, дипломат, кандидат исторических наук, доцент.
 Абусеитов, Суат Ауэзбекович (1929—1992) — казахский советский певец.

 Абусеитова, Майра Бекжумановна (1925—1996) — советский кинорежиссёр.
 Абусеитова, Меруерт Хуатовна (род. 1951) — казахстанский историк.